Il singolare del Tennis Channel Open 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andre Agassi ha battuto in finale Marcos Ondruska  6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 n/a
  Andre Agassi (campione)
  MaliVai Washington (quarti)
  Francisco Clavet (primo turno)

 Brad Gilbert (quarti) 
 Fabrice Santoro (primo turno) 
 Emilio Sánchez (quarti) 
 Andrej Česnokov (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tennis Channel Open 1993
ATP Tour 1993